Die Gauliga Donau-Alpenland 1944/45 war die siebte Spielzeit der Gauliga Donau-Alpenland im annektierten Österreich. Aufgrund des Kriegsverlaufs wurde in sämtlichen Klassen nach und nach der Spielbetrieb abgebrochen. Die Gauliga beschränkte sich auf neun Spiele im Herbst 1944, danach konnte die Meisterschaft kriegsbedingt nicht weitergeführt werden. Nach dem Rückzug des SK Amateure Steyr und des LSV Markersdorf in der Vorsaison wurde die Liga erneut auf Wiener Vereine beschränkt. Den Platz von Steyr übernahm der im Aufstiegsspiel gescheiterte SC Rapid Oberlaa. Für die erste Meisterschaft nach Kriegsende 1945/46 wurden vom Verband die Aufsteiger SC Helfort Wien und ESV Ostbahn XI, der den Platz der BSG Reichsbahn in der 1. Klasse übernehmen konnte, zugelassen.

Erste Leistungsstufe – Gauliga Donau Alpenland

Abschlusstabelle 

|}

Aufstiegsrunde 
Die Meister der beiden 1. Wiener Klassen Nord und Süd sollten in dieser Saison um einen Aufstiegsplatz spielen. Die Aufstiegsrunde wurde auf Grund der Meisterschaftsabbrüche nicht mehr ausgespielt. Da der Landstraßer AC auf den Aufstieg verzichtete, steig der Zweitplatzierte, BSG Reichsbahn Wien, auf.

Aufsteiger
 1. Klasse Wien Nord: BSG Reichsbahn Wien
 1. Klasse Wien Süd: SC Helfort Wien

Zweite Leistungsstufe – 1. Klasse Wien 
In der 1. Klasse Nord und in der 1. Klasse Süd spielten jeweils zwölf Teams gegeneinander. Zur kommenden Spielzeit wurden die Mannschaften in die Wiener Klasse A und Wiener Klasse B aufgeteilt.

1. Klasse Wien Nord 
Die Meisterschaft der 1. Klasse Nord wurde im Dezember 1944 abgebrochen. Die Tabelle gibt den letzten Stand vom 14. Dezember 1944 wieder.

|}

Die SG Ordnungspolizei Wien zog sich im Dezember 1944 aus der Liga zurück.

Aufsteiger
 SC Bewegung XX
 Brigittenauer AC
 SC Hakoah Wien
 Polizei SV Wien
 Rudolfsheimer AC 
 1. Simmeringer SC
 SK Südbahn Wien

1. Klasse Wien Süd 
Die Meisterschaft der 1. Klasse musste im Februar 1945 abgebrochen werden. Die Tabelle gibt den letzten Stand vom 4. Februar 1945 wieder.

|}

SC Siebenhirten zog sich im Dezember 1944 aus der Liga zurück.

Aufsteiger
 SC Gaswerk VIII Wien
 SC Siebenhirten
 SV Straßenbahn Wien

Gau-Meisterschaften 
In den Gauen gab es keine einheitliche Leistungsstufe, manche Regionen trugen Kreisligen aus, manche Gauligen.

Kreisliga Burgenland 
In der Kreisliga Burgenland wurde keine Meisterschaft ausgetragen.

Gauliga Kärnten 
Die Teilnehmer der Gauliga Kärnten waren Klagenfurter AC/SK Rapid Klagenfurt, Villacher SV,
Turn- und Sportgemeinschaft Aßling, SK Krainburg und ein Verein aus Cilli (Celje). Aßling (Jesenice), Krainburg (Kranj) und Celje waren damals in Slowenien.

Gauliga Niederdonau 
Die Gauliga Niederdonau wurde in den Gauklassen Nord und Süd ausgetragen. Auch diese Klassen konnten aufgrund des Kriegsgeschehens nicht mehr beendet werden.

Gauklasse Niederdonau Nord 

|}

Gauklasse Niederdonau Süd 

|}

Landesklasse Oberdonau 
Die bis zum Vorjahr ausgetragenen Liga Oberdonau-Salzburg wurde von der Landesklasse Oberdonau abgelöst. Die Meisterschaft wurde im Herbst 1944 abgebrochen. Die Salzburger Vereine spielten keine Meisterschaft aus.

|}

Salzburger 1. Klasse 
In der Salzburger 1. Klasse wurde kriegsbedingt keine Meisterschaft ausgetragen.

Gauliga Steiermark 
In der Gauliga Steiermark wurde der Spielbetrieb kriegsbedingt abgebrochen.

|}

Kreisliga Tirol 
In der Kreisliga Tirol wurde keine Meisterschaft ausgetragen.

Bezirksklasse Lindau-Vorarlberg 
In der Bezirksklasse Lindau-Vorarlberg wurde keine Meisterschaft ausgetragen.

Weblinks 
 Ostmark (Gauliga 17) 1944/45 bei austriasoccer.at und Gauligen (Wien, Oberdonau, Gauklasse Nord, Gauklasse Süd, Steiermark) 1944/45 bei austriasoccer.at
 Austria 1944/44 (Wiener) Liga und Wiener 2. Klasse A bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1944/45
1944/45
Gauliga Ostmark
Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus
Abgebrochene Sportveranstaltung